Абрико́совка — название населённых пунктов.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Абрикосовка — село в Кировском районе.
 Абрикосовка — село в Сакском районе.

Украина 
 Абрикосовка — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Абрикосовка — посёлок в Алёшковском районе Херсонской области.
 Абрикосовка — село в Каменец-Подольском район Хмельницкой области.